Ковба — восточнославянская фамилия.

Известные носители 
 Ковба, Юрий Степанович (род. 1948) — советский футболист.
 Ковба, Денис Юрьевич (1979—2021) — белорусский футболист.